Plaats in Indonesië
 Pondokrejo (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pondokrejo (Tempurejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java